Fan, persona que practica una afició o activitat no professional
 Fan (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Biografies:
 Fan Chou (? - 195 dC), general sota les ordres del senyor de la guerra Dong Zhuo durant la Dinastia Han Oriental 
 Fan Jian, funcionari de Shu Han durant el període dels Tres Regnes
 Fan Kuai (242 aC – 189 aC), general al principi de la Dinastia Han i una figura prominent en el període de la disputa Chu–Han 
 Fan K'uan (Hua Xian, 990 - 1030), pintor xinès de l'Escola del Nord
 Fan Li, assessor xinès de l'antiguitat que va residir en l'estat de Yue durant el període de Primaveres i Tardors
 Fan Qiang, general de Shu Han durant el període dels Tres Regnes 
 Fan Ye, diversos personatges
 Fan Zeng (277 –204 aC), assessor de Xiang Yu durant el període de la Disputa Chu–Han de la història xinesa 
 Gongsun Fan, oficial durant el període de la Dinastia Han Oriental
 Huan Fan (? - 249 dC), ministre de l'estat de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes
 Jia Fan (? - 238 dC), general del senyor de la guerra de Liaodong Gongsun Yuan durant el període dels Tres Regnes 
 Lü Fan (? - 228 dC), funcionari i militar de Wu Oriental durant el període de la Dinastia Han Oriental i dels Tres Regnes 
 Wang Fan (228 - 266 dC), funcionari administratiu i astrònom de l'estat de Wu Oriental
 Zhao Fan diversos personatges